Грейндж — название следующих деревень в Ирландии:
 Грейндж (Уотерфорд)
 Грейндж (Слайго)